Biathlon na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2018 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 9–16 marca 2018 w Daegwallyeong-myeon, w Korei Południowej. Podczas igrzysk zawodnicy i zawodniczki będą rywalizować w 18 konkurencjach.

Terminarz 
Oficjalny terminarz igrzysk.

Medaliści

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie, Pjongczang 2018
Biathlon na zimowych igrzyskach paraolimpijskich